Taben ist der Name folgender Ortschaften:
 Ortsteil von Taben-Rodt im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz
 Ortsteil von Beverstedt im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen